Van Coningsloo est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Van Coningsloo (1940-2002), coureur cycliste belge ;
 Philippe Van Coningsloo, coureur cycliste amateur belge mort en course en 1992.

Sport 
 Mémorial Philippe Van Coningsloo, course cycliste belge disputée entre Wavre et Bonheiden, créée en 1993 en hommage à Philippe Van Coningsloo.

Patronyme belge